Marchastel, commune française du Cantal
 Marchastel, commune française de la Lozère

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France